Cañete la Real kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cañete la Real (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cañete la Real (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar